Zkratka EEA má více významů:

 Evropská agentura pro životní prostředí – anglického European Environment Agency 
 Evropská evangelikální aliance (European Evangelical Alliance)
 Evropský hospodářský prostor – anglického European Economic Area

Externí odkazy